Всё сначала может означать: 

 В музыке
 «Все сначала» — альбом Вадима Казаченко, выпущенный в 1994 году
 «Всё сначала…» — альбом Ирины Аллегровой, выпущенный в 2001 году
 «Всё сначала» — альбом группы «Воскресение», выпущенный в 2001 году
 «Всё сначала…» — альбом группы «Непара», выпущенный в 2006 году

 «Всё сначала» — песня Кристины Орбакайте с альбома «My Life» 2005 года.

 В кинематографе
 «Всё сначала» — французский драматический фильм, вышедший в 2009 году